María Blanca de Lizaur Guerra (México D.F., 1966) se desempeña como investigadora especializada en estudios culturales, comunicación y literatura; y como escritora.

Ha escrito libros y dictado conferencias tanto en México como en los Estados Unidos y España. Sus obras han sido reseñadas en diversos países del mundo Es doctora en filología por la Universidad de Alcalá.

Blanca de Lizaur, nombre por el cual es más conocida, es reconocida por haber descrito rigurosamente el formato telenovela, estableciendo a las  telenovelas como el equivalente Iberoamericano de la "soap opera" estadounidense, y del téléromans canadiense.

Biografía 
De padres españoles. Ingresa en 1985 en la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. En ese mismo año la empresa Televisa convoca un concurso nacional de escritores de telenovela en el cual participa y gana una beca para estudiar dramaturgia de la telenovela en Televisa. Así, y durante los años 1986 y 1987, Blanca de Lizaur puede aprender bajo la guía de grandes autores como Fernanda Villeli, Carlos Olmos, Carlos Téllez y Luis Reyes de la Maza. Al terminar su carrera y los estudios de dramaturgia ella decide dedicar su vida al estudio y definición de lo que es la telenovela por sí misma y como fenómeno cultural.

Viaja a España en 1999 para realizar un doctorado en filología. En el 2002 gana la una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (de México), para estudios de postgrado en el extranjero. En 2004 gana la Beca Cervantes (Universidad de Alcalá y Grupo Santander), en el 400º aniversario de la primera publicación del Quijote.

En 2002 realiza una estancia de investigación como profesor invitado en la Universidad de Stanford.

Obra

Algunas publicaciones 
Tres tesis (de licenciatura, maestría y doctorado, respectivamente) y múltiples artículos, conferencias y entrevistas, son el resultado de más de 25 años de trabajo. 

 La telenovela en México.
 Teoría literaria de las obras de consumo popular. 
 El arte verbal dominante-no prestigiado y la distinción entre diversos tipos de arte verbal. 
 El perfil literario del siglo XX: La literatura mexicana "culta" y los valores de la colectividad. 
 La literatura marginada: Visión de una forma cultural. 
 La telenovela como melodrama, y su aprovechamiento pedagógico. 
 La telenovela y el control de contenidos en la televisión mexicana, desde sus inicios hasta el período de 1984 a 1985.   
 La violencia y los ‘medios’ de comunicación: Libertad de expresión y recepción.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sobre mí: Blanca de Lizaur
 Worldcat: Lizaur Guerra, María Blanca de
 Repositorio de textos publicados
 Youtube: Blanca de Lizaur: When and why media die / Cuándo y por qué mueren los medios
 “El arte verbal dominante-no prestigiado y la distinción entre diversos tipos de arte verbal.” La Experiencia Literaria (1993): 127-141.
 "El perfil literario del siglo XX: La literatura mexicana "culta" y los valores de la colectividad.” La Experiencia Literaria (1997): 205-220.
 "La telenovela y el control de contenidos en la televisión mexicana, desde sus inicios hasta el período de 1984 a 1985"; La Experiencia Literaria (2003): 25-44.

Nacidos en Ciudad de México
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Escritoras de México del siglo XX
Escritoras de España
Escritores de la Ciudad de México
Escritores de Madrid
Guionistas de televisión de México
Autores de telenovelas de México
Filólogos de México
Filólogos de España del siglo XXI
Alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Alumnado de la Universidad de Alcalá
Escritoras de México del siglo XXI
Ensayistas de México del siglo XX
Ensayistas de México del siglo XXI
Filólogas